

Муквонаго — місто, штат Вісконсин
 Муквонаго — селище, штат Вісконсин